gęstość krytyczna – w kosmologii oznacza taką średnią gęstość materii nierelatywistycznej, jaką miałby Wszechświat o zerowej krzywiźnie i płaskiej geometrii przestrzeni
 gęstość krytyczna – w termodynamice jest jednym z parametrów krytycznego stanu układu

Przypisy